złodziej – osoba dokonująca kradzieży

Filmy 
 Złodziej – amerykański film z 1952 roku
 Złodziej – amerykański film z 1981 roku
 Złodziej – polski film z 1988 roku, ekranizacja dramatu Wiesława Myśliwskiego
 Złodziej – rosyjsko-francuski film z 1997 roku

Zobacz też 
 Thief